Bartholomäus Welser ist der Name folgender Personen:

Bartholomäus V. Welser (der Ältere; 1484–1561), Augsburger Patrizier und Großkaufmann
Bartholomäus VI. Welser (der Jüngere; 1512–1546), Augsburger Patrizier